Tabora bezeichnet:

 Tabora, Stadt in Tansania
 Tabora (Region), Region in Tansania
 Tabora (Schiff), Reichspostdampfer der Deutschen Ost-Afrika-Linie

Tabora ist Namensgeber für:
 (721) Tabora, Asteroid des Hauptgürtels
 Tabora-Klasse, Schnellfrachtertyp der Deutschen Werft in Hamburg